Gilbert Plains är en slätt i Kanada.   Den ligger i provinsen Manitoba, i den sydöstra delen av landet,  km väster om huvudstaden Ottawa.

Trakten runt Gilbert Plains består till största delen av jordbruksmark. Trakten runt Gilbert Plains är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Källor 

Slätter i Manitoba

Kontrollbehov inkommande wikilänkar